Ajuda puede referirse a lo siguiente:

 Ajuda (Lisboa).— Una freguesia del municipio de Lisboa.
 Ajuda (Peniche).— Una freguesia del municipio de Peniche.